Balloch puede referirse a:

 Balloch (Nuevo Hampshire), Estados Unidos

Escocia 
 Balloch (Highland)
 Balloch (North Lanarkshire)
 Balloch (West Dunbartonshire)